Франчѝшек Кшѝщоф Гру̀ча () е полски езиковед германист, професор във Варшавския университет, действителен член на Полската академия на науките, създадел на полската школа по приложна лингвистика., носител на Офицерски кръст на Ордена на Възраждане на Полша

Научни трудове 
 Die strukturellen westpomoranisch-deutschen Ortsnamentranspositionen (1965) – докторска дисертация
 Sprachliche Diakrise im Bereich der Ausdrucksebene des Deutschen. Beiträge zur allgemeinen Sprachtheorie (1970)
 Glottodydaktyka, jej zakres i problemy (1978)
 Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana (1983)
 Kształcenie nauczycieli języków obcych jako program dydaktyczny i/ lub jako przedmiot poznania naukowego (1988)
 Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi (1993)
 Wyodrębnienie się, stan aktualny i perspektywy świata translacji i translatoryki (1996)
 Nauka – pseudonauka – paranauka (1999)
 Deutschunterricht und Germanistikstudium in Polen (2001)
 Origins and Development of Applied Linguistics in Poland (2001)
 Lingwistyka stosowana: Historia – Zadania – Osiągnięcia (2007)
 Kulturologia antropocentryczna a kulturoznawstwo (2012)
 Translatoryka – początki konstytuowania jej rozumienia, zadań i akademic-kiego statusu (2016)

Бележки 

Полски езиковеди
Германисти
Възпитаници на университет „Адам Мицкевич“
Възпитаници на Лайпцигския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Ополския университет
Кашуби